Медитация — род психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).
 Буддийская медитация
 Трансцендентальная медитация

Литература 
 К самому себе (другое название — Медитация)
 Размышления о первой философии

Музыка 
 Медитация — музыкальная композиция, написанная Эдуардом Артемьевым для фильма Андрея Тарковского «Сталкер» (1979) на основе католического духовного произведения XIV века «Pulcherrima rosa».

Альбомы 
 Meditation: Solo Guitar — музыкальный альбом джазового музыканта Джо Пасса (1992).
 Meditations — музыкальный альбом 1966 джазового музыканта Джона Колтрейна (1966).

Песни 
 Meditation (Antônio Carlos Jobim song) — песня бразильского композитора, певца, пианиста и гитариста Антониу Карлоса Жобина.
 Meditation — песня американской инструментальной группы Booker T. & the M.G.'s (1969).

Другое 
 «Медитация» — картина французского живописца Вильяма Бугро (1885).

Примечания